Existen figuras del Derecho conocidas como Cláusula de exclusión:
 La Cláusula de exclusión (México) que fue una figura del Derecho laboral mexicano.
 La Cláusula de exclusión voluntaria que es una excepción a la legislación de la Unión Europea, aplicable en los 27 Estados miembros de dicha organización.